Balışeyh (district), een Turks district in de provincie Kırıkkale
 Balışeyh (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Balışeyh